Dies ist eine Liste der Städte in der Woiwodschaft Lodsch.

Die folgende Tabelle enthält die Städte der Woiwodschaft, die Kreise, denen sie angehören – die Kreisstädte der Powiate sind mit * markiert – sowie die Einwohnerzahlen für den 31. Dezember 2007 des Polnischen Amtes für Statistik.

Quellen 

!Liste
Stadte Woiwodschaft Lodz
Woiwodschaft Lodz